Music Brokers é uma gravadora argentina fundada em 1997, e hoje está presente em vários países americanos. Ela tem todo o seu repertório próprio co-editado pela Warner Chapell. A empresa discográfica está associada ao CAPIF da Argentina e a ABPD, que representa as gravadoras do Brasil. Tem lançado várias compilações.

Artistas 
 The Charlatans
 Cocosuma
 She & Him
 Billy Bragg
 Cowboy Junkies
 Rosebuds
 Turbo Negro
 Black Francis
 Phoebe Killdeer & The Short Straws
 American Music Club
 Nitin Sawhney
 Underworld
 Destroyer
 Vitalic
 Joan the Policeman
 Señor Coconut
 Mogwai
 Shortwave Set
 Soulwax
 Notwist
 Robert Wyatt
 Lambchop
 The Mission
 Echo and The Bunnymen
The Starks

Ligações externas
 Página oficial

Gravadoras da Argentina
Gravadoras do Brasil
Membros da IFPI
Gravadoras fundadas em 1997